La Top Teams Cup 2001-2002 è la 30ª edizione del secondo torneo pallavolistico europeo per importanza dopo la Champions League, la 2ª con questa denominazione, ed è stato organizzato come di consueto dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV).
Hanno partecipato a questa edizione 43 squadre provenienti da 32 Federazioni diverse.
Il torneo è stato vinto dal Knack Randstad Roeselare, alla sua prima affermazione in questa manifestazione.
Si tratta della prima vittoria di una squadra belga in questa competizione.

Formula
La formula prevede 4 fasi:
 Qualification phase: 38 squadre si affrontano in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
 Maine phase – fase a gironi: le 19 squadre vincenti più 5 qualificate di diritto vengono divise in 6 gironi da 4, disputati con la formula del girone all’italiana.
 Maine phase – quarti di finale: le prime classificate di ogni girone più le due migliori seconde si affrontano in gare di andata e ritorno.
 Final four: disputata a Częstochowa (Polonia), prevede Semifinali, Finale per il 3º e 4º posto e Finale per il 1º e 2º posto, con gare di sola andata.

Squadre partecipanti

Suddivisione per federazioni
 2 squadre

 1 squadra

Squadre ammesse alla Qualification phase

 
 VC Tbilisi
 Kometa Kaposvar
 Azeroil Baku
 Hapoel Yoav Kfar Saba
 Matador Púchov
 Petrom Ploiesti
 Speranta Kishinev
 ESS Falk Pärnu
 
 Brøstadbotn IL
 Police SC Riga
 Azot Cherkasy
 Hylte VBK
 Ozolnieki Poliurs
 GVC Gomel
 HIK Aalborg
 Concordia Näfels
 VC Mamer

 
 SC Espinho
 Studenti Tirana
 Jihostroj České Budějovice
 Teuta Durres
 OK Kakanj
 Knack Roeselare
 Wasserkraft Innsbruck
 Rabotnicki Fersped Skopje
 
 Anorthosis Famagusta
 
 Dinamo Bucuresti
 Bosna Sarajevo
 Calcit Kamnik
 New Salamis Famagusta
 Budvanska Rivijera Budva
 
 Papiron Szeged

Squadre ammesse alla Maine Phase
 Castelo da Maia GC
 
 Metallurg Zhlobin

Qualification phase

Maine Phase - Fase a gironi

Risultati

Classifiche

Quarti di finale

Final Four
La Final Four si è disputata a Częstochowa (Polonia)  .

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2001
Pallavolo nel 2002
 2001-2002